Дмитрий Цветков:
 Цветков, Дмитрий Александрович (род. 1983) — спортсмен-ориентировщик.
 Цветков, Дмитрий Борисович (род. 1961) — российский художник.
 Цветков, Дмитрий Николаевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 Цветков, Дмитрий Павлович (1890—1930) — водский педагог и лингвист.
 Цветков, Дмитрий Юрьевич (род. 1963) — российский дипломат.